Hydroides groenlandica är en ringmaskart som beskrevs av Morch 1863. Hydroides groenlandica ingår i släktet Hydroides och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
groenlandica